Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Rosalyn Nideffer e Pam Shriver che hanno battuto in finale Svetlana Černeva e Larisa Neiland 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Pam Shriver (campionesse)
 Carling Bassett-Seguso /  Chris Evert (semifinali)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (secondo turno)

 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (secondo turno)
 Assente
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (finale)
 Rosie Casals /  Mima Jaušovec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1985